Akagi může být:
 Akagi (1888) — dělový člun japonského císařského námořnictva třídy Maja
 Akagi (1925) — letadlová loď japonského císařského námořnictva
 Akagi (manga) — japonská manga
 Akagi (Šimane) — bývalé město v Japonsku
 Akagi (Gunma) — osada v Japonsku 
 Akagi (sopka) — sopka v Japonsku

Reference